Amerikai Egyesült Államok
 Melbourne (Arkansas)
 Melbourne (Florida)
 Melbourne (Iowa)
 Melbourne (Kalifornia)
 Melbourne (Kentucky)
 Ausztrália
 Melbourne (Ausztrália)
 Egyesült Királyság
 Melbourne (Derbyshire)
 Melbourne (East Riding of Yorkshire)
 Melbourn (Cambridgeshire)
 Kanada
 Melbourne (Új-Skócia)
 Melbourne (Québec)
egyéb
HMAS Melbourne (könnyűcirkáló)